Denumirea de Veselina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Veselina, un sat în comuna Loznița, regiunea Razgrad;
 Veselina, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.